Grand Etang kan syfta på följande:
  Grand Etang (sjö i Grenada)
  Grand Étang (sjö i Guadeloupe)